Slovo NEM má více významů a může označovat:

 NEM (blockchain technologie)
 Něm (Нем) – řeka v Rusku

Zkratky